BOS puede referirse a:
 Bos, género de mamíferos artiodáctilos de familia Bovidae; comprende seis especies denominadas genéricamente bueyes.
 BOS, Orquesta Sinfónica de Bilbao, en euskera y oficialmente, Bilbao Orkestra Sinfonikoa.
 Borneo Orangutan Survival, una ONG de Indonesia. 
 Código IATA del Aeropuerto Internacional Logan de Boston, Massachusetts.